Monthou kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Monthou-sur-Cher, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Monthou-sur-Bièvre, departementet Loir-et-Cher i regionen Centre-Val de Loire,